Demirli (Atkaracalar), een dorp in het Turkse district Atkaracalar
 Demirli (Babadağ), een dorp in het Turkse district Babadağ
 Demirli (Bucak), een dorp in het Turkse district Bucak
 Demirli (Çarşamba), een dorp in het Turkse district Çarşamba
 Demirli (Çaykara), een dorp in het Turkse district Çaykara
 Demirli (Çiçekdağı), een dorp in het Turkse district Çiçekdağı
 Demirli (Derik), een dorp in het Turkse district Derik
 Demirli (Eflani), een dorp in het Turkse district Eflani
 Demirli (Ergani), een dorp in het Turkse district Ergani
 Demirli (Eskişehir), een dorp in het Turkse district Eskişehir
 Demirli (Harran), een dorp in het Turkse district Harran
 Demirli (İhsaniye), een dorp in het Turkse district İhsaniye
 Demirli (Köyceğiz), een dorp in het Turkse district Köyceğiz
 Demirli (Kulp), een dorp in het Turkse district Kulp
 Demirli (Tekirdağ), een dorp in het Turkse district Tekirdağ